Ferulago capillifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Friedrich Link, och fick sitt nu gällande namn av João Manuel Antonio do Amaral Franco. Ferulago capillifolia ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capillifolia